«Rhythm and Blues» — сьомий студійний альбом канадського співака Гару. Реліз відбувся 24 вересня 2012 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Гару

Альбоми Гару
Англомовні музичні альбоми